França: Veiràs
 Suïssa: Veyras (Valais)